Toponímia:
 Harrison (Dakota del Sud)
 Harrison (Geòrgia)
 Harrison (Idaho)
 Harrison (Maine)
 Harrison (Montana)
 Harrison (Nebraska)
 Harrison (Nova Jersey)
 Harrison (Nova York)
 Harrison (Ohio)
 Harrison (Tennessee)
 Comtat de Harrison, diversos comtats
 West Harrison, població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Biografies:
 Cognom:
 Benjamin Harrison, president dels Estats Units entre 1888 i 1892.
 Cuth Harrison, pilot de curses automobilístiques anglès.
 Faustino Harrison (Chamamé, Departament de Flores, 1900 - Montevideo, 1963), polític uruguaià.
 George Harrison (Liverpool, 1943 - Los Angeles, 2001), cantant, guitarrista i compositor de rock.
 James Harrison Coburn, Jr (1928 – 2002), actor de cinema i de televisió americà.
 John Harrison (Foulby, West Yorkshire, 1693 - 1776), rellotger anglès.
 Randy Harrison (1977), actor nord-americà.
 William Henry Harrison (1773 - 1841), soldat, polític i President dels EUA.
 Prenom:
 Harrison Ford (Chicago, Illinois, 1942), actor americà.
 Edward Harrison Crane, fundador i president de l'Institut Cato.
 Miscel·lània: Les flors d'en Harrison, pel·lícula dirigida per Elie Chouraqui estrenada el 2000.